EMU har flere betydninger:

 Emu – en fugl.
 EMU.dk – en portal om uddannelse og undervisning.
 ØMU (Den Økonomiske og Monetære Union) – på engelsk EMU.
 EMU er det engelske akronym for et elektrisk togsæt.